

Patronyme 

 Elaine Stritch (1925-2014), actrice et chanteuse américaine ;
 Samuel Alphonsus Stritch (1887-1958), cardinal américain de l'Église catholique.

Musique 
 Stritch, instrument de musique.

Homonymie de patronyme